Clipston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Clipston, Northamptonshire, ort, England, 
 Clipston, Nottinghamshire, ort, England,